Profil (ital. profilo, obrys) může být:

tvary
 obrys z boku, kresba a pohled ze strany, např. na obličej a na tvar nosu; jeden z možných směrů pohledu vzhledem k orientaci předmětu v prostoru
 tvar příčného obrysu předmětu
 průjezdný profil, odborný pojem v kolejové dopravě, volný průřez nutný pro bezpečný průjezd kolejového vozidla po trati
 tvar příčného řezu součástkou, v konstrukčním plánu
 profil (geologie), geologický profil – svislý řez zemským povrchem
 profil (pedologie), pedologický profil – řez půdou
 profil traverzy či nosníku z válcované oceli – I profil, L profil (úhelník), T profil, U profil, uzavřený profil (jekl, jäkl)
 profil římsy

popis osoby
 vylíčení nějaké osobnosti – literární či jiný umělecký portrét apod.
 přeneseně též tvářnost konkrétního lidského charakteru, názorů či povahy
 politický profil
 náboženský profil
 morální profil
 tvůrčí profil
 uživatelský profil – v informatice označení dat používaných pro konkrétního uživatele počítače nebo služby

další významy
 Profil (nakladatelství) – ostravské nakladatelství

Související články 
 medailon

Externí odkazy